Un porte-foret est une pièce de la perceuse. Il accroche le foret centralement dans la direction d'axe de la machine. 
Le terme mandrin est cependant plus communément utilisé dans l'industrie.

Liens externes 
 

Outil pour percer